Гран-при Сан-Марино 1989 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1989 года. Прошёл на  автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 23 апреля 1989 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Ален Прост 1:26,795
 Запланирован 61 круг, но гонка остановлена после 3-х кругов из-за аварии Герхарда Бергера. Рестарт дан на 55 кругов. Результаты суммированы.
 Оливье Груйяр дисквалифицирован за обслуживание автомобиля между стартами

Источники

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сан-Марино
Апрель 1989 года